Антониу Мария ди Мелу Брейнер Феликс да Кошта (; род. 31 августа 1991, Лиссабон, Португалия) — португальский автогонщик. Двукратный победитель Гран-при Макао (2012 и 2016). Чемпион Формулы E в сезоне 2019/2020.

Карьера 
Антониу начал свою карьеру в 9-летнем возрасте. В 2002 г. он стал чемпионом картинговых серий Portugese Championship и Portugal K Open в классе «Cadet». С 2004 по 2006 года принимал участие во множестве чемпионатов в классе «Junior», в котором в 2005 г. занял второе место в Portugese Cup, а в 2006 г. выиграл Portugese Championship. Также в 2006 г. да Кошта стал бронзовым призёром в Italian Open Masters в классе «ICA Junior», а в 2007 г. выступал в категории «KF2», когда стал серебряным призёром в South Garda Winter Cup.

В 2008 г. Антониу перешёл в «открытоколёсные» серии. Он принял участие в четырёх гонках Британской Формулы-Рено 2.0, в первой гонке на этапе в Рокингеме даже занял второе место, а также выступал в Еврокубке Формулы-Рено 2.0, где в трёх из шести проведённых гонках попал в очковую зону. В этом году да Кошта провёл полный сезон в Североевропейском кубке Формулы-Рено 2.0, в котором в первой гонке на этапе в Ошерслебене занял первое место, ещё четыре раза занимал второе место и пять раз финишировал третьим.

В 2009 г. да Кошта выступал и в Еврокубке, и в Североевропейском кубке Формулы-Рено 2.0. В первом он четыре раза завершал гонки на первом месте, а также ещё 6 раза финишировал на подиуме, что позволило ему набрать 128 очков и занять третье место в личном зачёте, а во втором в девяти гонках сумел финишировать первым и в двух — вторым, в результате чего набрал 361 очко и стал чемпионом серии.

В 2010 г. Антониу принял участие в Евросерии Формулы-3, где за все гонки три раза побывал на первом месте и один раз — на третьем, набрал 40 очков и закончил сезон на седьмом месте. В этом же году да Кошта выступил в четырёх гонках серии GP3.

В 2011 г. да Кошта продолжал карьеру в GP3 в составе команды «Status Grand Prix». Он сумел набрать только лишь 16 очков, хотя в последней гонке сезона финишировал на первом месте, в личном зачёте занял 13 место. Помимо этого Антониу принял участие в финальном Гран-при сезона GP2 в Абу-Даби, в двух гонках занял 7 и 13 места соответственно.

В 2012 г. да Кошта, заняв в трёх гонках первое место и в трёх гонках второе, смог набрать в сезоне GP3 (уже в команде «Carlin») 132 очка и по итогам чемпионата стать бронзовым призёром. Также он провёл 12 гонок (с 6 по 17) в Формуле-Рено 3.5 в составе команды «Arden Caterham», где с четырьмя победами и ещё двумя занятыми вторыми местами набрал 166 очков и занял четвёртое место. Также в этом году Антониу одержал победу в Гран-При Макао, выступая за Carlin. С 2012 по 2014 года Антониу был тест-пилотом в команде «Red Bull» Формулы-1.

В 2013 г. Антониу выступал в Формуле-Рено 3.5 в команде «Arden Caterham Motorsport». За 17 проведённых гонок он три раза смог занять первое место и ещё три раза попасть на подиум, в результате чего со 172 набранными очками занял третье место в личном зачёте.

В 2014 г. Антониу дебютировал в серии DTM в составе команды «BMW Team MTEK», где за 10 гонок всего два раза попал в очковую зону и по результатам сезона занял 21-е место. Выступления в 2015 г. в команде «BMW Team Schnitzer» стали более успешными: за 18 гонок да Кошта три раза финишировал на подиуме, всего набрал 79 очков и занял 11-е место в чемпионате. В 2016 году продолжил выступать за команду «BMW Team Schnitzer». За сезон всего раз поднялся на подиум и занял 17-е место.

С 2014 г. да Кошта участвует в Формуле Е. Сезон 2014/15 в команде «Amlin Aguri» с одной победой и 51 очком он завершил на восьмом месте.

В сезоне 2015/16 Формулы E продолжил выступление за команду Aguri. Занял 13-е место в личном зачёте. В сезоне 2016/17 Да Кошта присоединился к команде Andretti Autosport. За сезон набрал 10 очков и занял 20-место в личном зачёте. Также в 2016 году выступил в Гран-При Макао за команду Carlin, где одержал победу вторую победу.

В сезоне 2017/18 Формулы E набрал 20 очков и занял 15-е место. В следующем сезоне команда Andretti при поддержке BMW получила статус заводской, и Да Кошта продолжил выступать за неё. Одержал победу в первой гонке сезона на еПри Эд-Диръии после старта с поул-позиции. За сезон Антониу поднялся четыре раза на подиум, набрал 99 очков и занял шестое место. Помимо Формулы E да Кошта выступал в FIA WEC в классе LMGTE Pro за команду BMW Team MTEK.

В сезоне 2019/20 Антониу покинул команду BMW i Andretti Autosport и перешёл в чемпионскую команду DS Techeetah в напарники двукратному чемпиону Формулы E Жан-Эрику Верню. Поднялся на подиум в третьей гонки сезона на еПри Сантьяго, где упустил победу на последнем круге, затем вновь занял второе место на еПри Мехико, а затем одержал первую победу за новую команду на еПри Марракеша после старта с поул-позиции. На завершающем сезон еПри Берлина одержал две победы подряд в первых двух гонках и завоевал чемпионский титул за две гонки до конца сезона. По итогам сезона набрал 158 очков, с отрывом от ближайшего соперника в 71 очко, одержал три победы и шесть раз поднялся на подиум. Также повторил уникальное достижение Себастьена Буэми — одержал три победы подряд.

Также в сезоне 2019/20 вновь выступал в FIA WEC, но уже в классе LMP2, за команду Jota Sport. Занял второе место в классе в 24 часах Ле-Мана 2020 года.

В сентябре 2020 года президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза наградил гонщика Орденом Заслуг.

В сезоне 2020/21 да Кошта продолжил выступать за DS Techeetah. Одержал победу на еПри Монако, где сумел сделать решающий обгон соперника на последнем круге. За сезон Антониу три раза поднялся на подиум, набрал 86 очков и занял только восьмое место. Команда DS Techeetah заняла только третье место.

Результаты выступлений

Статистика 

† Да Кошта участвовал по приглашению, не имел права на получения очков.

* Сезон продолжается

Формула E 

* Сезон продолжается

FIA WEC 

* Сезон продолжается

24 часа Ле-Мана

Награды 

 Орден Заслуг в степени командора (3 сентября 2020 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Автогонщики Португалии
Пилоты GP3 из Португалии
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Португалии
Пилоты DTM из Португалии
Пилоты Формулы E из Португалии
Победители гонок Формулы E
Чемпионы Формулы E